Carlos II de Espanha (1661-1700)
Carlos X de França (1757-1836), da Baixa Navarra, a parte francesa

Desambiguações de antropônimos